Die Abkürzung EOK steht für:

 Eesti Olümpiakomitee, das NOK Estlands
 Europäische Olympische Komitees, der Dachverband der nationalen Olympischen Komitees (NOKs) in Europa
 Ethnikis Organosis Kritis, Widerstandsorganisation auf Kreta im Zweiten Weltkrieg
 Evangelischer Oberkirchenrat; insbesondere gebräuchlich in der Evangelischen Landeskirche in Baden und für den Evangelischen Oberkirchenrat in Berlin

EOK